Damligan kan syfta på flera saker:

 Damligan i basket - tidigare namn på högsta ligan i basket för damer i Sverige fram till 2011, numera Basketligan dam
 Damligan (fotbollsserie) - högsta serien i fotboll för damer i Finland
 Damligan i ishockey - Finlands högsta liga i ishockey för damer, tidigare FM-ligan